Marian Dunin-Majewski, wcześniej Marian II Majewski (1893–1982) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Marian Jerzy Majewski (1895–1953) – komandor dyplomowany Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, szef sztabu Dowództwa Floty
 Marian III Majewski (ur. 1897) – oficer artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy